Мамонтов, Анатолий Иванович:
 Мамонтов, Анатолий Иванович (1839—1905) — русский издатель, типограф и книгопродавец.
 Мамонтов, Анатолий Иванович (род. 1935) — украинский художник, Заслуженный художник УССР (1988).